Dieser Artikel behandelt die uruguayische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Qualifikation 

In der südamerikanischen Konföderation wurde die Qualifikation in einer einzigen großen Gruppe ausgespielt, die alle zehn Länder umfasste. Die ersten vier qualifizierten sich direkt, der Fünfte musste zwei Entscheidungsspiele gegen den Sieger der Ozeaniengruppe bestreiten.

Uruguay erreichte nur dank eines geringfügig besseren Torverhältnis gegenüber Kolumbien den fünften Platz der Südamerikagruppe. Das erste Entscheidungsspiel gegen Australien wurde knapp verloren. Durch einen 3:0-Heimsieg im Rückspiel wurde der letzte zu vergebene Endrundenplatz gesichert.

Interkontinentales Play-off

Uruguayisches Aufgebot

Spiele der uruguayischen Mannschaft 

Uruguay war in die Gruppe Frankreichs, des großen Titelfavoriten, gelost worden. Das erste Spiel gegen Dänemark, den Konkurrenten um Platz zwei, ging etwas unglücklich verloren. Gegen die maßlos enttäuschenden Franzosen wurde ein Unentschieden erreicht, wobei Uruguay auf Grund der klareren Torchancen den Sieg verdient gehabt hätte.

Im letzten und entscheidenden Spiel gegen die Überraschungsmannschaft Senegal lag Uruguay zur Halbzeitpause bereits mit 0:3 zurück. Die Afrikaner ließen aber in der zweiten Spielhälfte stark nach, so dass die Südamerikaner noch den Ausgleich erreichen konnten. Zum Erreichen der nächsten Runde wäre aber ein Sieg notwendig gewesen. Der zweimalige Weltmeister war damit aus dem Turnier ausgeschieden. Dänemark hatte sich vor Senegal für das Achtelfinale qualifiziert.

Weblinks 
 Kader auf fifa.com

2002
Uruguay